Кафедра́льные собо́ры в Калинингра́де:
 Кафедральный собор Кёнигсберга — немецкий кафедральный собор XIV века, ныне музей и концертный зал.
 Храм Христа Спасителя — современный православный кафедральный собор.